Kijów peut désigner :

Toponymie
en Ukraine
 Kijów est le nom polonais de la ville de Kiev
en Pologne
 Kijów, un village dans la voïvodie de Silésie
 Kijów, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Kijów, un village dans la voïvodie d'Opole